Příjmení Svrček nosí více významných osobností:

 Jaroslav Bohumil Svrček (1887–1978) – český učitel, výtvarný a divadelní kritik
 Michal Svrček (* 1965) – slovenský fotbalista
 Mirko Svrček (1925–2017) – český botanik a mykolog